Абдулда Ордобаев (1911, с. Ак-Бото, Семиреченская область, Российская империя — 10 июня 1994, Бишкек, Киргизия) — советский киргизский юрист и государственный деятель, председатель Верховного суда Киргизской ССР (1941—1942 и 1953—1961).

Биография 
Член ВКП(б) с 1937 г.

Трудовую деятельность начал в 1933 г. счетоводом колхоза «Кызыл-Желек» Кантского района, избирался председателем того же колхоза.

В 1936—1938 гг. занимал должности: председателя сельпо, председателя правления колхоза, заведующего земельного отдела, руководителя группы наркомата земледелия Кыргызской ССР.
 1938—1941 гг. — заместитель наркома юстиции Киргизской ССР,
 1941 г. — окончил Высшие Академические при Московской юридической академии,
 1941—1942 гг. — председатель Верховного суда Киргизской ССР,
 1942—1943 гг. — секретарь ЦК КП(б) Киргизии по торговле и общественному питанию,
 1943—1945 гг. — председатель исполнительного комитета Тянь-Шаньского областного Совета депутатов трудящихся,
 1945—1948 гг. — член Верховного суда,
 1948—1953 гг. — заместитель министра юстиции Киргизской ССР,
 1953—1961 гг. — председатель Верховного суда Киргизской ССР,
 1961—1970 гг. — директор лаборатории Киргизского республиканского научно-исследовательского института судебной экспертизы.

Депутат Верховного Совета Киргизской ССР 1-2 и 4-го созывов.

Награды и звания 
Награждался грамотами Верховного Совета Кыргызской Республики и медалями.

Источники 
 https://tyup.net/page/ordobaev-abdylda
 https://centrasia.org/person2.php?st=1273180592

Литература 
 Нарын облусу: Энциклопедия / Башкы редактору А.Карыпкулов; Ред. Кеңештин төрагасы академик Үсөн Асанов. – Бишкек: Кыргыз Энциклопедиясынын Башкы редакциясы, 1998. – 420 бет, илл. - ISBN 5-89750-100-9.

Секретари ЦК КП Киргизии
Судьи Киргизии
Председатели Верховного суда Киргизии
Председатели Нарынского облисполкома
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 4-го созыва